Жиромон може да се односи на:

 Жиромон (Мерт и Мозел), насељено место у Француској, у департману Мерт и Мозел
 Жиромон (Оаза), насељено место у Француској, у департману Оаза